MajorCool ist eine grafische Bedienungsoberfläche zur Verwaltung von Mailinglisten auf Majordomo-Basis.

Die von Bill Houle entwickelte Oberfläche wird auf dem Webserver installiert, auf dem auch die Mailinglisten-Software läuft, und arbeitet mit CGI-Skripten. Entwickelt wurde MajorCool, um Administratoren, Moderatoren und Benutzern den vereinfachten Zugriff über ein Web-Frontend auf die Mailinglisten-Funktionen zu ermöglichen, da Majordomo nur einen Zugriff per E-Mail-Kommandos auf Textbasis ermöglicht.

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 Benutzerhandbuch für MajorCool (PDF-Datei) (128 kB)
 Majordomo und MajorCool-Anleitungen (englisch)
 

E-Mail